Defenestrazione di Praga (1419) – evento scatenante della Crociata Hussita
Defenestrazione di Praga (1483) – omicidio del borgomastro e altri membri del consiglio
Defenestrazione di Praga (1618) – evento scatenante della guerra dei Trent'Anni
Defenestrazione di Praga (1948) – detta "quarta defenestrazione", misteriosa morte di Jan Masaryk